Marang (plant), een boom uit de moerbeifamilie
Marang (district), een district in Maleisië met de hoofdplaats Marang
Marang (Nepal), een plaats in Nepal